Unión Liberal es el nombre de diversos partidos políticos españoles:

 Unión Liberal, partido político español del siglo XIX fundado por Leopoldo O'Donnell.
 Unión Liberal, pequeño partido político liberal creado por Pedro Schwartz que formó parte de Coalición Popular y se fusionó con el Partido Liberal.
 Unión Liberal, coalición política chilena.
 Unión Liberal, partido político del Imperio alemán.
 Unión Liberal, partido político costarricense.